Meliolaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Meliolaceae i ordningen Meliolales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Meliolales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Meliolaceae